Воздействие производства мяса на окружающую среду очень широко и зависит от сельскохозяйственных практик, используемых по всему миру. Все они оказывают разнообразное . Вред от использования ископаемого топлива, выбросы метана животными, загрязнение сточных вод, потребление воды и занятие больших территорий земли — лишь некоторые экологические последствия, связанные с мясным производством. Мясо получают различными методами, включая органическое сельское хозяйство, , интенсивное животноводство, натуральное сельское хозяйство, охоту и рыбную ловлю.

В докладе 2006 года «Длинная тень животноводства» (англ. Livestock's Long Shadow), который опубликовала Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН, сообщается: «Сектор животноводства — один из основных стрессоров для многих экосистем и для планеты в целом. Глобально это один из крупнейших источников парниковых газов, одна из главных причин утраты биоразнообразия и ведущий источник загрязнения воды как в развитых, так и в развивающихся странах». Часть этих последствий оказывают сектора животноводства, не связанные с производством мяса: например, шерстяная, яичная и молочные индустрии, а также использование скота для вспашки. Согласно оценкам, домашний скот производит вспашку около половины мировых пахотных земель. По данным ФАО, 74% мировой продукции животноводства в 2011 году пришлись на не мясные продукты. Мясоедство считается одной из главных причин ныне происходящего Голоценового вымирания.

Тенденции в потреблении и производстве 
Изменение спроса на мясо может изменить воздействие его производства на окружающую среду. Было подсчитано, что глобальное потребление мяса может удвоиться в период с 2000 по 2050 год: в основном вследствие роста мирового населения, но также отчасти из-за увеличения потребления мяса на душу населения (причём наибольший прирост подушевого потребления будет происходить в развивающихся странах). Глобальное производство и потребление мяса птицы в последнее время растёт более чем на 5 процентов ежегодно. Тенденции различаются между отраслями животноводства. Например, глобальное среднедушевое потребление свинины в последнее время увеличилось (по большей части из-за изменения потребления в Китае), в то время как глобальное потребление мяса жвачных снижается.

Выпас скота и использование земли 

В отличие от выпаса скота, интенсивное животноводство требует больших объёмов заготовленных кормов. Выращивание зерновых для корма, в свою очередь, требует значительных площадей земли. При этом корма требуется меньше, если в его качестве используется зерно. Это связано не только с большей концентрацией обменной энергии в зерне, чем в грубых кормах, но и с тем, что у него выше коэффициент чистой энергии прироста к чистой энергии содержания. Требуется около трёх килограммов корма, чтобы произвести полкило говядины (в живом весе), по сравнению с полуторами килограммами за полкило свинины и меньше чем килограммом за полкило курицы. Тем не менее предположения о качестве корма в таких обобщениях упускаются. Например, производство полкило мясного скота в живом весе может потребовать около 2 кг корма с высоким содержанием белка и обменной энергии или более 9 кг корма гораздо более низкого качества.

Для производства мяса со свободным выпасом скота требуются земли, что во многих случаях приводит к изменению землепользования. По данным ФАО, «вызванное скотоводством обезлесение — одна из главных причин потери некоторых уникальных видов животных и растений в тропических лесах Центральной и Южной Америки, а также высвобождения углерода в атмосферу». Среди прочего этому способствует потребление мяса в Европе, куда импортируют значительные объёмы кормов из Бразилии.

Выращивание животных для человеческого потребления составляет около 40% общего объёма сельскохозяйственного производства в промышленно развитых странах. Для выпаса скота используется 26% всей земли, свободной ото льда, а для производства кормовых культур — примерно одна треть всех пахотных земель.

С перевыпасом скота нередко связывают снижение качества земли. Существует классификация благосостояния пастбищ, которая отражает устойчивость почвы, гидрологические функции и биотическую целостность. К концу 2002 года в США Бюро по управлению землями оценило благосостояние 7437 пастбищ и обнаружило, что 16% из них не соответствовали санитарным нормам из-за существующей практики выпаса скота и превышения его допустимого уровня. Эрозия почвы, вызванная перевыпасом скота, — большая проблема во многих засушливых регионах мира.

Водные ресурсы

Примечания 

Мясная промышленность
Окружающая среда